Людгер Минтроп (, , , Рурский район,Северный Рейн-Вестфалия — , там же) — немецкий геофизик и геодезист. Один из первых учёных, применивший разведочную геофизику для поисков нефтегазовых месторождений. Основоположник первого в истории метода сейсморазведки — метода преломлённых волн (патент за 1926 год). Среди зарубежных специалистов имеет неофициальный титул «Великий старец(Gran Old Man)» сейсморазведки.

Биография 
Людгер Минтроп был сыном фермера, родился он деревне недалеко от германского города Эссен (округ IX Верден). Вероятно, что имя Минтропу дали в честь святого Людгера. Одним из предков Минтропа был известный художник и иллюстратор Теодор Минтроп (Theodor Mintrop, 1814—1870).

В Берлине и Ахене Минтроп обучался маркшейдерии. С 1905 по 1907 был ассистентом профессора Карла Хаусманна в маркшейдерском институте в Ахене.

Работа в области сейсмологии и сейсморазведки 
Ещё на рубеже XIX и XX веков сейсмические волны было предложено возбуждать искусственно, при помощи взрывов и сильных ударов и применять для поиска геологических тел, в первую очередь соляных куполов, связанных с залежами нефти. Одна тогда идея не нашла применения, потому что ещё не существовало приборов достаточно точных, чтобы уловить слабые колебания сейсмических волн.

Работа в Геттингене 
C 1907 по 1911 год Минтроп работает в Гёттингенском университете под руководством сейсмолога Эмиля Вихерта. В 1908 году выполняет  опыт по возбуждению искусственной сейсмической волны путём сбрасывания стального шара весом в 4 тонны с высоты в 14 метров. Энергия удара составила, таким образом, 0,6 МДж, что примерно соответствует взрыву 100 г тротила. В 1909 году он был назначен профессором в Бохумское горное училище, где руководил возведённой им сейсмологической станцией.

В 1911 году защищает докторскую диссертацию на тему «Dispersal of the ground vibrations created by the mass pressures of a large gas engine(Распространение колебаний частиц почвы, вызванных воздействием двигателя внутреннего сгорания)».

В 1914 году Минтроп конструирует относительно компактный и мобильный сейсмограф, пригодный для использования в сейсморазведке с взрывными источниками. В годы Первой Мировой войны Минтроп пытался при помощи своего устройства определять расположение артиллерии противника, однако для этих целей сейсмические волны оказались малопригодны.

В 1917 году получил патент на сейсмограф оригинальной конструкции для целей сейсморазведки при поддержке своего учителя, Эмиля Вихерта. Открытие нефти сейсморазведкой в соляных куполах Техаса привели к росту добытой нефти и газа по всему миру.

В 1919 году Минтроп выделил преломлённые волны, образующиеся на сейсмогеологических границах под действием волны, созданной при помощи взрыва. Преломлённые волны образовывались на границах слоёв горных пород, в том случае, если скорость волн во втором слое, была больше чем в первом. Для возбуждения упругой волны, падающей на границу, Минтроп применял взрывы. Преломлённые волны первыми наблюдались на сейсмограммах и потому выделялись существенно лучше всех последующих. В первое время открытые волны назывались «волнами Минтропа».

В том же, 1919-ом году Минтроп подал заявку на патент «Метод определения геологических структур», который был получен только в 1926 и неоднократно оспаривался другими сейсморазведчиками из США и СССР. В 1920 году он был избран членом немецкого научного общества «Леопольдина». В 1921 году основал компанию «Seismos». 

С 1928 по 1945 годы Минтроп преподаёт маркшейдерию и геофизику в университете Бреслау, в 1946—1948 годах в Ахенском университете. 19 сентября 1922 года в Лейпциге, Минтроп, Гутенберг и Вихерт основали Немецкое сейсмологическое общество, сейчас оно называется Немецкое геофизическое общество. В 1955 году Минтроп получил от первого федерального президента ФРГ Теодора Хойса орден Большой крест за заслуги перед республикой.

Примечания

Ссылки 
 Теодор Минтроп

Сейсмологи
Геологи Германии
Почётные доктора Леобенского горного университета